Тай Сазерленд (; род. 31 июля 1978, Каракас, Венесуэла) — американская детская писательница венесуэльского происхождения, работавшая под псевдонимами Хэзер Уилльямс, Роб Кидд, Тамара Саммерс и Эрин Хантер (вместе с Кейт Кэри, Черит Болдри и Викторией Холмс).

Биография 
Тай Сазерленд родилась 31 июля 1978 в городе Каракас, Венесуэла. Её семья много раз меняла место жительства: Парагвай, Флорида, Доминикана — пока наконец они не поселились в Нью Джерси, где Тай пошла в среднюю школу и увлеклась театром. Окончив Уильямский колледж в 1998 году, она переехала в Нью-Йорк и начала работу редактора в книжном издательстве, а вскоре и сама начала писать собственные книги. 

Сейчас Тай живёт в Бостоне с мужем и своей собакой по имени Саншайн.

Под псевдонимом Хэзер Уилльямс она написала книгу по сериалу «Маленький домик в прериях». Под псевдонимом Роб Кидд она написала книгу по фильму «Пираты Карибского моря» и серию из пяти книг «Legends of the Brethren Court». Ей также принадлежит новеллизация фильма «Пираты Карибского моря: На краю света», которая в итоге вошла в список бестселлеров, по мнению The New York Times. Под псевдонимом Тамара Саммерс она писала произведения на темы весёлых и романтичных детективов с участием вампиров. Сейчас она вместе с Викторией Холмс, Кейт Кэри и Черит Болдри работает над серией книг «Коты-Воители» под общим для псевдонимом Эрин Хантер.

26 июня 2009 года Тай участвовала в знаменитой игре-викторине «Jeopardy!», в первой серии которой выиграла 23 600 долларов. Во второй части она стала двухдневным чемпионом, и её выигрыш достиг 46 200 долларов. В третьей серии она была на втором месте, с хорошими результатами.

Тай написала около 40 книг.

Творчество

Коты-Воители

Странники

Зверинец (The Menagerie)

Проблемы с питомцами (Pet Trouble)

Драконья сага (Wings of Fire)

Графические новеллы Крылья Огня

Крылья Огня: Легенды

Дух Животных (Spirit Animals)

Примечания

Ссылки 
 
  — официальный блог Тай Сазерленд
 
 

Детские писатели США
Выпускники Колледжа Уильямса